Belegungszeit steht für
Straßenbelegungszeit
Vorgabezeit für ein Betriebsmittel